Il singolare del torneo di tennis WTA Swiss Open 1994, facente parte del WTA Tour 1994, ha avuto come vincitrice Lindsay Davenport che ha battuto in finale Lisa Raymond 7–6(3), 6–4.

Teste di serie 

 Lindsay Davenport (campionessa)
 Magdalena Maleeva (quarti di finale)
 Helena Suková (quarti di finale)
 Amy Frazier (semifinali)

 Natalija Medvedjeva (primo turno)
 Chanda Rubin (semifinali)
 Meredith McGrath (quarti di finale)
 Linda Ferrando (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA Swiss Open 1994